Xuân Hiệp (Đồng Nai), een xã in huyện Xuân Lộc, provincie Đồng Nai.
 Xuân Hiệp (Vĩnh Long), een xã in huyện Trà Ôn, provincie Vĩnh Long.